1990, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
 1990 (breakdance), beweging die bestaat uit een sneldraaiende handstand op één hand
 1990: I guerrieri del Bronx, Italiaanse film uit 1982 van Enzo Castellari 
 NGC 1990, reflectienevel in het sterrenbeeld Orion